A MÁV IIq osztályba két NStB eredetű mozdonysorozatot osztottak be az államosítás után. Az NStB – Wyschrad - Marienbad és az NStB Ossegg – Rostock sorozatok eredetileg a magyar-osztrák cs. kir. Északi Államvasút (k.k. Nördlichen Staatsbahn, NStB) gőzmozdonyai voltak. Az NStB által beszerzett típus a vonalak eladásával 1855-ben került az ÁVT állagába. Amikor a StEG 1856-ban befejezte a Báziás — Oravicza hegyi vonal építését, a 2B jellegű mozdonyokat északi vonalairól magyar hálózatára helyezte át, ennek kiszolgálására. A magyar pályarészek 1891-es államosításakor az első szállítás mind az öt mozdonya, a másodikból pedig kettő, az OSSEGG és a KAURZIM, MÁV tulajdonba került, ahol  IIq osztály besorolást és 1271-1275 továbbá 1276-1277 pályaszámokat kaptak.

 NStB Wyschrad Az NStB – Wyschrad - Marienbad sorozat adatai
 NStB Ossegg Az NStB Ossegg – Rostock sorozat adatai